Стрельба на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах прошла с 14 по 22 августа. Медали разыгрывались в 17-ти дисциплинах. В соревнованиях приняло участие 390 спортсменов из 106 стран. По сравнению с летними Олимпийскими играми 2000 года в программе соревнований не произошло никаких изменений.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт